Израильская Премьер-лига 2010/2011 годов — 59-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 21 августа 2010 года и закончился 21 мая 2011 года.

Клубы-участники

Первый этап

Результаты

Группа за чемпионство

Турнирная таблица

Результаты матчей

Средняя группа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа за сохранение места в лиге

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Израильской футбольной ассоциации
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

Спорт в Израиле в 2010 году
Израиль
Спорт в Израиле в 2011 году
Израиль
2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011